Желтимес — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Желтимес — село в Мангистауском районе Мангистауской области.
 Желтимес — село в Тупкараганском районе Мангистауской области.